Дени́с Ю́рьевич Ми́нкин (род. 22 февраля 1965, Ленинград) — российский предприниматель, председатель совета директоров ООО «Типографский комплекс „Девиз“». Директор СПбГУП «Горэлектротранс» c 13 марта 2020 года. Доктор технических наук (2006).

Биография 

Родился 22 февраля 1965 в Ленинграде в семье военнослужащего, с 1965 по 1982 годы проживал и учился в средних школах в городах Владивосток, Петрозаводск, Москва, Ленинград в связи с переводами отца по службе.

В 1982 году закончил Ленинградскую среднюю физико-математическую школу № 393, где был секретарём комитета ВЛКСМ школы.

В том же году поступил в Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) на факультет электронной техники, где учился на кафедре оптоэлектроники при Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе. Заведующим кафедрой в то время был выдающийся физик Ж. И. Алферов. Во время учёбы работал в лаборатории Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, где занимался вторично-ионной масс-спектрометрией.

В институте принимал активное участие в комсомольской деятельности, на третьем курсе был избран секретарём комсомольской организации факультета. За время учёбы в институте пять раз выезжал на работу в стройотряд в Казахстан и Тюменскую область. Был командиром зонального отряда «Ладога» в городе Ноябрьск Тюменской области, за эту работу в 1985 году был награждён медалью «За трудовую доблесть». В этом же году стал членом КПСС.

После окончания института в 1988 году поступил на работу в 28-й НИИ вооружений ВМФ на должность младшего научного сотрудника. В связи с отсутствием финансирования в 1993 году уволился из НИИ с должности начальника лаборатории.

С 1993 по 2003 год работал в группе компаний «Девиз» в должности генерального директора, занимался операциями на рынке ценных бумаг, был членом комиссии по ценным бумагам Правительства Санкт-Петербурга.

В 1994 году окончил курс «Ценные бумаги» Санкт-Петербургского Международного банковского института.

В 1995 году окончил курс кадрового резерва государственной службы при Академии Президента России.

С 2003 по 2005 год — генеральный директор ЗАО «Нево Табак», одной из крупнейших российских табачных фабрик.

С 2005 по 2006 год выполняет функции генерального директора, с 2006 по 2013 — председателя совета директоров ЗАО «Компания Музей», занимающегося девелопментом и инвестициями.

С 2006 по настоящее время — председатель совета директоров ООО "Типографский комплекс «Девиз», крупнейшей типографии России.

Начиная с 2008 года — профессор Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России.

С 2014 по сентябрь 2015 года — заместитель начальника Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по научной работе.

С 27 октября 2015 года по ноябрь 2017 года — директор Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ).

С 16 ноября 2017 года по ноябрь 2018 года — директор НИЦ «Курчатовский институт».

С 13 марта 2020 года исполняющий обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс» – заместитель директора предприятия по развитию. 19 мая 2020 года стал директором СПбГУП «Горэлектротранс».

Научная деятельность 
Во время учёбы в институте работал в лаборатории вторично-ионной масс-спектрометрии Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе. По окончании института поступил на работу в НИИ вооружений ВМФ, в котором был направлен в лабораторию, занимающуюся корреляционно-экстремальными системами наведения крылатых ракет. Аналогом подобных систем в мире были только американские ракеты Томагавк.

В 1992 году под руководством начальника лаборатории А. А. Блудова защитил диссертацию кандидата технических наук по специальности «Вооружение и военная техника ВМФ». Областью исследования диссертации была обработка изображений и распознавание образов в системах управления ракет. Помимо этого, за время работы в НИИ Денис Юрьевич подготовил 52 научных труда, из которых 23 печатных, стал автором 8 изобретений.

В 2006 году защитил в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России диссертацию по теме «Методологические основы управления социально-психологической и профессиональной адаптацией персонала в коллективах», получив степень доктора технических наук по специальности «Управление в социальных и экономических системах». Согласно анализу Диссернет, докторская диссертация Минкина 2006 года содержит масштабные недокументированные заимствования из двух других диссертаций.

С 2008 года работал на кафедре автоматики и сетевых технологий Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России, член трёх диссертационных советов, автор множества публикаций в научном электронном журнале «Вестник Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России».

В 2011 году  присвоено учёное звание профессора.

Автор более 70 публикаций, из них 59 — научных работ, 10 — учебно-методических и 8 изобретений.

Личная жизнь 
С 1987 года женат на Наталии Борисовне Минкиной (Сокур). В браке рождены трое детей — Екатерина (1989 г. р.), Алексей (1996) и Пётр (2005).

Хобби и интересы 
Увлекается охотой и стендовой стрельбой. Мастер спорта, многократный победитель и призёр городских, всероссийских и международных соревнований по стендовой стрельбе, совладелец стрелкового стенда «Северянин» в г. Колпино. Соавтор книги «Размышления о стрельбе: со смехом и всерьёз».

Кандидат в мастера спорта по кольцевым автогонкам.

Библиография 
 Минкин Д. Ю. Методологические основы управления социально-психологической и профессиональной адаптацией персонала в коллективах : диссертация на соискание степени доктора технических наук : 05.13.10. — , 2006, 350 с. РГБ ОД, 71:07-5/406
 Буянов В. Э., Минкин Д. Ю., Сафонов В. К. Размышления о стрельбе: со смехом и всерьёз. — : Владос Северо-Запад, 2011. — 224 с.: — ISBN 978-5-904906-02-3
 Блудов А. А., Колтышев Е. Е., Минкин Д. Ю. Радиолокационные методы навигации по картам местности. — : Владос Северо-Запад, 2011. — 208 с.: — ISBN 978-5-904906-03-0.

Примечания

Ссылки 
 Критика
 Демина Н., Ростовцев А., Сабанцев А. Назначь плагиатора — реши проблему кадров // «Троицкий вариант — Наука», 03.11.2015.

Предприниматели России
Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Преподаватели вузов Санкт-Петербурга
Сотрудники Курчатовского института
Члены КПСС